HCM Constanţa (del seu nom en romanès Handball Club Municipal Constanța), club d'handbol de la ciutat de Constanța (Romania)
 Cardiopatia hipertròfica (del seu nom en anglès Hypertrophic Cardiomyopathy), malaltia caracteritzada per l'engrossiment del miocardi
 Hemoglobina corpuscular mitjana, indicador de la quantitat d'hemoglobina per glòbul vermell
 Hierarchical Clustering Method, mètode estadístic de clusterització de dades